Dürrnbach ist ein Gewässername:

 Dürrnbach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbachs (zur Bibert) in Wustendorf, Gemeinde Bruckberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Dürrnbach (Hauserbach), rechter Zufluss des Hauserbach (zum Regen) bei Haus, Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Dürrnbach (Pitzlinger Bach), linker Zufluss des Pitzlinger Bachs (zum Regen) bei Frieding, Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Dürrnbach (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs (zur Nassach, zum Main) in Humprechtshausen, Gemeinde Riedbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Dürrnbach (Schwarzlofer), rechter Zufluss der Schwarzlofer kurz nach Seegatterl, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern 
 Dürrnbach (Vils), am Unterlauf Altbach, rechter Zufluss der Vils (zur Naab) bei Markt Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Dörrnbach
 Dürnbach
 Dürrenbach